Александр Кораблёв:
Кораблёв, Александр Александрович (род. 1956) — филолог, литературный критик, организатор культурных и исследовательских проектов.
Кораблёв, Александр Федотович (1906—1981) — советский педагог, краевед из г. Пудожа.